Otto von Uexküll ist der Name folgender Personen:

* Otto von Uexküll (Feldmarschall) († 1601), schwedischer Feldmarschall
 Otto von Uexküll (Ritterschaftshauptmann) († 1650), estländischer Landrat und Ritterschaftshauptmann